Muros puedes referirse a:
 Muros, un municipio español en la provincia de La Coruña, Galicia.
 Muros (Aranga), lugar español de la parroquia de Fervenzas, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 Muros (Italia), un municipio italiano, en Cerdeña.
 Muros de Nalón, un municipio español en Asturias.